Бегежан () — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана. Находится в 25 км к югу от посёлка Костычевка.

По данным топографической съёмки 1944 года, площадь поверхности озера составляет 1,15 км². Наибольшая длина озера — 1,3 км, наибольшая ширина — 1,3 км. Длина береговой линии составляет 3,9 км, развитие береговой линии — 1,02. Озеро расположено на высоте 208,1 м над уровнем моря.

Примечания 

Озёра Фёдоровского района (Костанайская область)